Ligusticum setiferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin och Nikolai Vasilievich Pavlov. Ligusticum setiferum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
setiferum